Slovo Volkov může znamenat:
 Volkov (kráter) – kráter na Měsíci
 Volkov (příjmení) – lidé s příjmením Volkov
software:
 Volkov – sovětská jednotka v hrách Command & Conquer: Red Alert, rozšíření Counterstrike a Aftermath
 Volkov Commander – souborový manažer